Гео́ргий Дми́триевич Михайловский (1892—1932) — кавалер трёх орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина.

Биография 

Георгий Михайловский родился в городе Горловка (ныне — Донецкая область Украины) в семье слесаря. Окончил четыре класса рудничного училища. Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях, установлении Советской власти на территории нынешней Луганской области. Наряду с Климентом Ворошиловым создавал первые отряды Красной Гвардии в Луганске, в конце 1917 года принял участие в составе этих отрядов в боях с войсками Корнилова и Каледина.

Принимал активное участие в обороне Царицына. Когда два полка Вольской дивизии перешли на сторону противника, а остальные отошли за Волгу, открыв фронт, Михайловский, которому было поручено удержать фронт и разоружить перебежчиков в случае их сопротивления, имея в наличии 150 бойцов, успешно справился с поставленной задачей. Через месяц, в ноябре 1918 года, когда войска противника обошли Царицын с севера с целью продвинуться к Саратову и соединиться с армией адмирала Колчака, Михайловский получил от Революционного военного совета 10-й армии приказ восстановить положение в районе Камышина, что он вновь успешно выполнил.

Участвовал в советско-польской войне, будучи комиссаром 132-й пластунской бригады 1-й Конной армии. В августе 1920 года, когда в районе Замостья армия попала в окружение поляков, бригада Михайловского обошла польские войска и атаковала их с тыла, сыграв решающую роль с прорыва армии из окружения. В том бою Михайловский уже в третий раз за время Гражданской войны получил тяжёлое ранение. В дальнейшем он принимал активное участие в боях с бандформированиями на Кавказе и Украине.

За боевые заслуги Георгий Михайловский был награждён тремя орденами Красного Знамени РСФСР (Приказы Революционного военного совета Республики № 46 в 1921 году, № 76 в 1923 году, № 153 в 1930 году)

После окончания войны Михайловский продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Именно ему было поручено формирование 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии, и в течение четырёх лет после её создания он совмещал в себе должности её командира и военного комиссара.

В ночь с 31 января на 1 февраля 1932 года Георгий Михайловский скончался от последствий полученных ранений. Его тело было кремировано, прах с воинскими почестями захоронен в колумбарии Донского кладбища. Некролог о смерти Михайловского был помещён в газетах «Правда», "Красная звезда".

Награды 
 Три ордена Красного Знамени (10.02.1921, 26.05.1923, 22.02.1930)

Семья 
 Жена — Гита Абрамовна Сонкина, преподаватель латинского языка в МГПИ.
 Дочь — Наталья Георгиевна Михайловская (1931—2004), доктор филологических наук, сотрудник Института русского языка (1954—1988), преподаватель Литинститута (1988—2004).

См. также 
 Список троекратных кавалеров ордена Красного Знамени до 1930 года
 Горбачев А.Н. Список некрологов за 1930-2015 годы. М., Infogans, 2016

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Похороненные на Донском кладбище
Родившиеся в Бахмутском уезде